Lachkovics ist der Familienname von: 

 Eva Lachkovics (* 1955), österreichische Politikerin (GRÜNE)
 Martin Lachkovics (* 1975), österreichischer Leichtathlet und Bobsportler